«О се́льском хозя́йстве» ():
 О сельском хозяйстве — трактат Марка Порция Катона, созданный, предположительно, в 154 году до н. э.;
 О сельском хозяйстве — трактат Марка Теренция Варрона в 3-х книгах, составленный в 37 году до н. э.;
 О сельском хозяйстве — трактат Луция Юния Колумеллы, состоящий из 12 книг и написанный ок. 42 года.